Live and More — первый концертный и второй  американской певицы Донны Саммер, релиз которого состоялся 31 августа 1978 года на лейбле Casablanca Records. Запись концерта прошла 17 июня того же года в амфитеатре «Юниверсал», Лос-Анджелес, Калифорния.

Об альбоме 
Во время концерта Саммер исполнила большое количество своих диско-песен — как хит-синглы, так и песни с предыдущего альбома Once Upon a Time. Однако в этом альбоме Донна также экспериментирует с другими музыкальными стилями, такими как джаз, как в попурри «The My Man Medley», которое состоит из песен Джорджа Гершвина «The Man I Love» и Дюка Эллингтона «I Got It Bad and That’Sn’t Good», а также классического стандарта «», ни одну песен она не записывала ранее. Она также исполнила свою версию баллады «The Way We Were», первоначально записанную Барброй Стрейзанд для фильма «Встреча двух сердец». Затем последовала баллада «Mimi’s Song», посвященная её маленькой дочери Мими, которая присутствовала на том концерте, также она говорит зрителям «Спокойной ночи!» Концерт заканчивается одной из самых известных песен Саммер в США — «Last Dance». Эта хитовая песня вошла в саундтрек фильма «Слава богу, сегодня пятница», в котором Саммер также снималась. В некоторых версиях «Last Dance» медленная часть удалялась из середины, но оставалась в начале, полная же версия песни была спета на этом концерте.

Четвертая и последняя сторона этого двойного альбома содержит новую студийную запись под названием «MacArthur Park Suite», которая представляет собой попурри из четырёх песен, включая главную песню «MacArthur Park», первоначально записанную как баллада ирландским актёром Ричардом Харрисом. Диско-версия Саммер была вырезана и выпущена как сингл, став одним из её самых больших хитов — её первой песней номер один в американском чарте Billboard Hot 100 и первой песней в пятерке лучших в Великобритании. Эта песня также принесла Саммер номинацию на премию «Грэмми» за лучшее женское поп-вокальное исполнение. Ещё одна песня в попурри, «Heaven Knows», также стала хитом в американских чартах, в ней фигурировал вокал  из музыкальной группы .

Альбом был выпущен 31 августа 1978 года и смог добраться до первого места в американском чарте Billboard 200, а уже в октябре того же года альбом получил статус платинового от Американская ассоциация звукозаписывающих компаний за миллион проданных копий. Альбом занял второе место в Канаде, а общие продажи превысили двести тысяч копий.

Отзывы критиков 
Альбом получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Стивен Кук из AllMusic дал альбому три звезды из пяти и написал, что ни одна из песен альбома не «затмила оригинальные версии», но пришел к выводу, что это «очень приятная концертная запись». Роберт Кристгау поставил альбому оценку «C» и раскритиковал аранжировки и песню «MacArthur Park», предпочтя версию Энди Кауфмана. Том Карсон из журнала Rolling Stone дал в целом положительный отзыв, заметив, что, хотя «хиты изгнаны на третью сторону, они исполнены довольно хорошо».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы Донны Саммер
Концертные альбомы 1978 года
Концертные альбомы Casablanca Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Джорджо Мородером
Альбомы, спродюсированные Питом Белоттом
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Двойные альбомы